Record of Lodoss War – universo fantasy
Record of Lodoss War – serie di manga
Record of Lodoss War – serie animata
Record of Lodoss War – videogioco